Fridrik I. Barbarossa
Fridrik I. Celjski
Fridrik I. Napuljski, iz dinastije Aragona (Kataloncima Fridrik III.)